Dimitrov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Dimitar Dimitrov
 Stojan Genther Dimitrov